Дагласвил има више значења:
 Дагласвил (Пенсилванија)
 Дагласвил (Џорџија)
 Дагласвил (Тексас)